Open de Tenis Comunidad Valenciana 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu Open de Tenis Comunidad Valenciana rozgrywany w dniach 9–15 kwietnia 2007 roku w Walencji na kortach ziemnych o puli nagród 332 800 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007